Luca Spinola ist der Name folgender Personen:
 Luca Spinola (1489–1579), 57. Doge von Genua
 Luca Spinola (1628–1715), 129. Doge von Genua